Habsburg–Toscanai Karolina Mária Immakuláta főhercegnő (1869–1945) Károly Szalvátor leánya, Szász–Coburg Ágostonné
 Habsburg–Toscanai Mária Immakuláta Raineria főhercegnő (1878–1968) Károly Szalvátor leánya, Róbert württembergi herceg felesége
 Habsburg–Toscanai Mária Immakuláta Karolina főhercegnő (1892–1971) az előbbi kettőnek az unokahúga, Lipót Szalvátor leánya